Pentadecimala talsystemet är ett talsystem med basen 15. Talsystemet är ett positionssystem med de 15 siffrorna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D och E där A motsvarar 1010, B motsvarar 1110, C motsvarar 1210, D motsvarar 1310 och E motsvarar 1410. För att påvisa att ett tal är skrivet i pentadecimala talsystemet kan man ha sänkt 15 efter talet, till exempel: 1015 = 1510.

Omvandlare

Källor 
 

Talbaser